en Macédoine du Nord
 Struga une municipalité du sud-ouest.

 en Pologne :
 Struga, une localité dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Struga, une localité dans la voïvodie de Lubusz ;
 Struga, une localité dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.